Capetown steht für:

 Kapstadt (Südafrika) in englischer Schreibweise
 Capetown (Kalifornien), kleiner Ort in den USA